Lucio Licinio Murena puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Licinio Murena (cónsul 62 a. C.).— Cónsul en el año 62 a. C.
 Lucio Licinio Murena (pretor 147 a. C.).— Pretor en el año 147 a. C.
 Lucio Licinio Murena (pretor 101 a. C.).— Pretor alrededor del año 101 a. C.
 Lucio Licinio Murena (pretor 88 a. C.).— Pretor en el año 88 a. C.